Хумилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альтиплано. Занимает площадь 972 км². Население — 25 600 человек (на 2019 год). Покровителем города считается .

Хумилья — центр  (аппелласьона), где преобладает (85 %) чёрный виноград сорта монастрель. До 1989 года это было одно из немногих мест в Европе, где плодоносили лозы, высаженные до нашествия филлоксеры в 1870-е годы. Однако в 1989 году филлоксера всё-таки появилась в Хумилье, и производство вина упало на 60 %.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мурсии